ОАО Завод «Экран» (Новосибирск) — предприятие, выпускающее стеклотару из бесцветного, цветного и тонкого стекла. Заводом освоено 120 видов продукции при одновременном производстве 10 наименований. При перенастройке оборудования на новую линейку требуется всего несколько часов. Производственная мощность предприятия — 620 млн шт. стеклобутылок в год. Входит в группу компаний РАТМ-Холдинг Эдуарда Тарана.

История

Основание завода 
Строительство завода начато в 1948 году, в 1954-м он начал работу как предприятие электронной промышленности по выпуску электронно-оптических приборов, электронно-лучевых трубок для осциллографии и кинескопов для комплектации телевизионных заводов.

В 1970 году предприятие награждается орденом Октябрьской Революции.

С прекращением массового производства телевизионной техники в России в 1994 году «Экран» был перепрофилирован на выпуск стеклотары.
В 2000 году основным собственником завода стала группа компаний «РАТМ». С приходом на предприятие одной из главных задач, поставленных президентом ГК «РАТМ», Эдуардом Тараном, была модернизация стеклотарного производства с использованием зарубежного технологического оборудования. В 2002 году с привлечением связанного зарубежного финансирования успешно реализован проект комплектации производства стеклотары оборудованием фирмы «Sklostroj» (Чехия). Тогда были запущены первые две линии общей производительностью 90 млн бутылок в год.

В 2006 года началась реализация инвестиционной программы, рассчитанной до 2009 года. За это время в реконструкцию действующих производственных мощностей и создание новых было инвестировано более 70 миллионов евро. Первые результаты действия инвестиционной программы были наглядно продемонстрированы уже в октябре 2006 года — тогда в строй вошли две линии по изготовлению стеклотары в стекольном комплексе № 1 (СК-1). Их запуск повысил производительность завода на 60 % — с конвейеров сходило 260 млн единиц условной стеклотары в год.

С вводом в эксплуатацию в декабре 2007 года в СК-1 стекловаренной печи с производительностью 180 тонн в сутки, оснащённой двумя 6-секционными и одной 8-секционной машинами, появилась возможность увеличить объёмы выпуска до уровня 360 млн единиц условной стеклотары в год.
 
В июне 2010 года состоялся запуск нового стекольного комплекса СК-3. В СК-3 работают три 10-секционные линии, производящие бутылки из коричневого стекла. Все производственные линии оснащены современными инспекционными машинами, которые ежесекундно сканируют параметры каждой стеклянной бутылки на соответствие требованиям покупателя.

Наше время 
 
Сегодня ОАО «Завод „Экран“» — стабильно работающее предприятие, занимающее заметную позицию среди производителей стеклотары на территории от Урала до Дальнего Востока. Выгодное географическое положение Новосибирска дает возможность быстро доставить продукцию предприятиям Красноярского края, Алтая, Кемеровской, Томской, Омской областей, Хабаровского края — то есть, предприятиям Сибирского и Дальневосточного округов РФ, а также Казахстана и Киргизии.

Политика «Завода „Экран“» в отношении персонала направлена на привлечение профессионалов и создание сильной команды, способной достичь самых амбициозных целей. Также предоставляются возможности профессионального роста талантливым молодым специалистам. На сегодняшний день на заводе трудится более 1000 сотрудников, и, в связи с развитием предприятия, создается большое количество новых рабочих мест. Кроме этого, «Завод „Экран“» оказывает существенное влияние и на экономику Новосибирской области. За счет увеличения объёмов реализации продукции в 2012 году сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и фонды социального страхования составила порядка 98 774 тыс. рублей.
 
В настоящее время на стекловаренном предприятии работают три печи общей мощностью 500 тонн стекломассы в сутки, запланированный на этот год объём производства — 300 млн бутылок.

Весной 2014 года завод открыл первый пункт приёма боя стеклотары у населения, планирует развивать собственную сеть пунктов приёма стекла у жителей города. Проект получил поддержку правительства Новосибирской области. На заседании Совета по вопросам рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности принято решение об организации в Новосибирске более 280 пунктов по приёму стеклотары.

Инвестиции 

Новосибирский завод «Экран» будет развивать за счет инвестиций Эдуарда Тарана. В частности, он уже вложил 40 млн евро в строительство двух печей по производству облегченной стеклотары, так необходимой для производителей напитков региона Сибири. Инновационная технология производства тары из тонкого стекла, уже апробированная на заводе, позволяет на 1000 % облегчить вес тары.

Руководство 

Генеральный директор Завода «Экран» — Константин Павлович Корсунь.

Продукция 
 
 стеклотара для ликероводочных изделий
 стеклотара для пива и напитков
 стеклотара для технических жидкостей
 стеклянные банки

Дочерние предприятия 
 
 ЗАО «Экран-Развитие»
 ЗАО «Экран-Энергия»

Награды и сертификаты 

 Победитель конкурса Новосибирской городской торгово-промышленной палаты «Новосибирская марка» в 2013 году в номинации: «За внедрение новых материалов и эффективных технологий» в сфере «Промышленное производство, инновационная деятельность, стройиндустрия»
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011
 Участник рейтинга наиболее значимых компаний Новосибирской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Завода «Экран»
  Официальный сайт Холдинга «РАТМ»

Предприятия стекольной промышленности СССР
Предприятия Новосибирска
Производители стекла России